— японская мангака. Известна по манге «Ария», ряду других работ. С ноября 2008 года работает над мангой Amanchu!. Комиксы переведены на китайский, корейский, английский, немецкий, французский, итальянский, тайский и русский языки.

Биография 
Получив опыт работы в качестве художницы манги-любительницы, в 1993 году приняла участие в конкурсе издательства Enix под настоящим именем 天野 梢. Её манга  выиграла главный приз «Big Step». Благодаря этому Кодзуэ получила возможность начать профессиональную карьеру. В 1994 году Амано опубликовала свою первую коммерческую работу  в специальном весеннем номере Fresh Gangan. С тех пор она публикует свои работы, записывая имя хираганой, а не кандзи, но оставив фамилию.

Затем последовала дальнейшая работа для Enix. С 1995 по 1998 год она выпустила около 1000 страниц манги  в журнале Shonen Gangan. Впоследствии она была издана в шести танкобонах. С 1998 по 2001 год Амано писала сериал , который выходил в журнале G-Fantasy; издательство Enix также собрало её в шесть танкобонов.

Для журнала Stencil Amano в 2001 году создала манга-сериал «Аква» о девушке-подростке, которая становится гондольером в Венеции. Манга была успешной, но мангака закончила серию примерно через 350 страниц, поскольку хотела сменить издателя.

Под названием «Ария» манга продолжилась в журнале Comic Blade издательстве Mag Garden, где печаталась до 2008 года. Позднее она была адаптирована в аниме-телесериал, продлённый на три сезона, а продажи танкобонов достигли отметки в три миллиона экземпляров. Под влиянием успеха «Арии» прежние произведения мангаки были переизданы.

С ноября 2008 года в журнале Comic Blade стала издаваться серия .

Манга 
  (1993) — конкурсная работа, за которую получена премия «Big Step».
  (1994) — дебютная манга, вышедшая в специальном весеннем номере Fresh Gangan.
  выпускалась с 1995 по 1996 годы в журнале Shonen Gangan (Square Enix). Состоит из 6-ти томов. В 2005 году переиздана компанией Mag Garden.
  (1996) — коллекция небольших историй под редакцией Square Enix. Включает истории , , , , . В 2004 году переиздана компанией Mag Garden.
  с 1997 по 2001 выпускалась в Monthly GFantasy (Square Enix). Состоит из 6-ти томов. В данной манге иногда появляются персонажи Роман Курабу.
  (1999) — коллекция небольших историй №2 под редакцией Square Enix. Включает рассказы: , , «ANGEL VOICE», . В 2004 году переиздана компанией Mag Garden.
  (2000, Square Enix)
 «Аква» выпускалась в 2001 году в журнале Monthly Stencil (Square Enix). Состоит из 2-х томов. В 2003 году переиздана компанией Mag Garden.
 «Ария» выпускалась с 2002 по 2008 год в журнале «Comic Blade» (Mag Garden). Состоит из 12-ти томов. Продолжает сюжет манги «Аква».
  — выпуск продолжается с 2008 года в журнале Comic Blade (Mag Garden).
  — эссе-манга, основанная на опыте беременности, рождения и воспитания детей.

Примечания